Педро V (; пуним именом Педро де Алкантара Марија Фернандо Мигел Рафаел Гонзага Шавијер Жоао Антонио Леополдо Витор Франсиско де Асиз Жулио Амелио (; 16. септембар 1837 — 11. новембар 1861) био је краљ Португалије као први владар из династије Браганса-Кобург, од 15. новембра 1853. до своје смрти 11. новембра 1861. године.

Биографија

Породично стабло

Породица

Супружник

Спољашње везе 

Рођени 1837.
Умрли 1861.
Краљеви Португалије
Династија Браганса-Кобург